UFC on ESPN: Вудли vs. Бёрнс (англ. UFC on ESPN: Woodley vs. Burns, также известно как UFC on ESPN 9 или UFC Vegas) — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 30 мая 2020 года в спортивном комплексе "UFC APEX" в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Гилберт Бёрнс победил Тайрона Вудли единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
Первоначально ожидалось, что это событие состоится 23 мая, но из-за пандемии COVID-19 в конечном итоге его перенесли на 30 мая без конкретного места проведения. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что намерен провести это мероприятие в Лас-Вегасе. Тем не менее, если правительство штата Невада не допустит турнир из-за ограничений, введенных в ответ на пандемию COVID-19, он будет ожидать, что это событие состоится в Аризоне, поскольку профессиональному спорту было разрешено возобновить деятельность с 15 мая без присутствия зрителей. Уайт подтвердил 20 мая, что мероприятие будет проходить на объекте "UFC APEX" в Лас-Вегасе, несмотря на отсутствие официального объявления от Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) относительно разрешения на спортивные мероприятия.

Главным событием турнира стал бой в полусреднем весе между бывшим чемпионом американцем Тайроном Вудли (#1 в рейтинге) и бразильцем Гилбертом Бёрнсом (#6 в рейтинге). 22 мая Дэйна Уайт подтвердил заглавное событие и весь кард турнира, который будет транслироваться на канале ESPN.

Кард турнира включал в себя поединки, а также отдельных бойцов, которые были перенесены из других, ранее отмененных, событий, в том числе:

 Бой в тяжелом весе между бывшим чемпионом WSOF в тяжелом весе Благим Ивановым и Аугусту Сакаи (был запланирован на отменённом UFC 250 9 мая в Сан-Паулу, который впоследствии стал UFC 249);
 Бой в женском минимальном весе между Маккензи Дерн и Ханной Сайферс (был запланирован на отменённом UFC Fight Night: Смит против Тейшейры 25 апреля в Линкольне);
 Антонина Шевченко перенесена с карда отменённого UFC Fight Night: Смит vs. Тейшейра 25 апреля в Линкольне;
 Рузвельт Робертс перенесён с карда отменённого UFC Fight Night: Смит vs. Тейшейра 25 апреля в Линкольне;
 Билли Карантильо перенесён с карда отменённого UFC Fight Night: Смит vs. Тейшейра 25 апреля в Линкольне;
 Луис Смолка перенесён с карда отменённого UFC on ESPN: Нганну vs. Розенстрайк 28 марта в Коламбусе.

Изменения карда 
26 мая Кевин Холланд был вынужден отказаться от запланированного боя с Даниэлем Родригесом из-за травмы. Он был заменён дебютантом Гэбриелом Грином.

Во время взвешивания Брок Уивер весил 157,5 фунтов, что на 1,5 фунта больше лимита для боя в лёгком весе, равного 156 фунтов. Он был оштрафован на 20 процентов своего гонорара, и его поединок с Рузвельтом Робертсом проводился в промежуточном весе.

Участники турнира

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

Брок Уивер не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит штраф в 20 % от гонорара в пользу своего соперника.

Результаты турнира 

* Первоначальный результат - победа Хилла техническим нокаутом (удар коленом в корпус и добивание) в 1-м раунде. Результат отменён из-за положительного теста на запрещённые вещества (марихуана) у Хилла.

Комментарии

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Брэндон Ройвал vs. Тим Эллиотт
 Выступление вечера: Гилберт Бёрнс и Маккензи Дерн

Гонорары бойцов 
В общей сложности зарплаты всех участников турнира (без учёта бонусов и спонсорских выплат) составили 1 157 000 долларов. Общая сумма бонусов — $200 000, спонсорских выплат — $114 500. Общая раскрытая сумма выплат бойцам по итогам турнира составила 1 441 500 долларов.

Последствия турнира 
2 июня после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Марк де ла Роса (бывший #15) покинул рейтинг наилегчайшего веса.

См. также 

 2020 год в UFC
 Список турниров UFC
 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN